Чжао Шаша (;  , Біньчжоу, КНР) — китайська борчиня вільного стилю.
 12380 Шаша (12380 Sciascia) — астероїд головного поясу.
 Леонардо Шаша (італ. Leonardo Sciascia; 1921—1989) — італійський письменник.
 Шаша Костянтин Григорович (1929—2021) — радянський і український оперний співак (тенор), Народний артист України.